L'eobrontosauro (Eobrontosaurus yahnahpin) è un grande dinosauro erbivoro, imparentato con il ben più famoso brontosauro (ora chiamato Apatosaurus). I suoi resti sono stati rinvenuti negli Stati Uniti, in strati del Giurassico superiore (circa 155 milioni di anni fa). 

Questo dinosauro era un membro del gruppo dei sauropodi, e come tutti i membri di questo gruppo possedeva un collo e una coda eccezionalmente lunghi. I suoi resti furono descritti nel 1994 come una nuova specie di Apatosaurus, ma alcune caratteristiche primitive e la maggiore antichità portarono Robert Bakker a creare, quattro anni dopo, un nuovo genere per accogliere la nuova specie: Eobrontosaurus è considerato, in effetti, ancestrale al vero "brontosauro" Apatosaurus. Le dimensioni erano però più modeste. Alcuni scienziati hanno pensato, però, che questo sauropode potesse essere un parente prossimo di Camarasaurus.

Collegamenti esterni 
 

Diplodocidi
Taxa privi di autore di classificazione